Сульпіцій Камерін Руф, Сервій Сульпіцій Камерін Руф, Сервій Сульпіцій Камерін Руф (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Сервій Сульпіцій Камерін Руф, Сервій Сульпіцій Камерін Руф (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.